Snaggdubbelfotingar (Brachychaeteumatidae) är en familj av mångfotingar. Snaggdubbelfotingar ingår i ordningen vinterdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Brachychaeteumatidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vinterdubbelfotingar